Turia – rzeka we wschodniej Hiszpanii 
 Turia – rzeka na północno-zachodniej Ukrainie, dopływ Prypeci
 Turia – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim
 Turia – gmina w Rumunii, w okręgu Covasna
 Turia – wieś w Rumunii, w okręgu Covasna, w gminie Turia

Zobacz też 
 Turja